Sprint mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v sobotu 8. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasné Poljany. Zahájení sprintu proběhlo v 18.30 hodin místního času UTC+4 (15.30 hodin SEČ).

Obhájce prvenství, Francouz Vincent Jay, ukončil během sezóny 2012/13 profesionální kariéru.

Vítězem se stala žijící legenda tohoto sportu, čtyřicetiletý norský biatlonista Ole Einar Bjørndalen, pro kterého to byla už dvanáctá medaile ze ZOH a z toho sedmá zlatá. Druhý skončil rakouský závodník Dominik Landertinger, pro kterého to byla druhá stříbrná medaile na olympiádě a první individuální. Bronz bral Čech Jaroslav Soukup, pro kterého to byla nejcennější medaile v dosavadní kariéře.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014